Yola (plaats), stad in het oosten van Nigeria
 Yola (geslacht), geslacht van waterroofkevers 
 Yola (volk), volk dat in de Middeleeuwen leefde in Zuid-Oost Ierland
 Yola (taal), uitgestorven taal/dialect van bovengenoemd volk
 Yola (album), het vierde studio-album van de Ierse singer/songwriter Eleanor McEvoy
 Yola (zangeres), Engels zangeres

Zie ook 
 Diola (volk), volk in West-Afrika, ook wel gespeld als 'Jola' of 'Yola'.